Cesare Goretti (1886 - 1952), un philosophe du droit italien.
 Maria Goretti (18901902), une vierge martyre catholique.
 Martino Goretti (né en 1985), un rameur italien.
 Vittorio Goretti (1939-2016), un astronome amateur italien.
Patronyme italien